

Choroba pszczół 
 zgnilec amerykański
 zgnilec europejski

Integralna część wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Zgnilec – część wsi Głazów w woj, zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

Inne 

 Zgnilec – struga, dopływ Korytnicy